Hymna Mongolska (cyrilicí ) vznikla roku 1950, nemá oficiální název. Hudbu k hymně složili Bilegín Damdinsüren (, 1919–1991) a Luvsanžambyn Mördorž (, 1915–1996); autorem textu je Cendín Damdinsüren (, 1908–1988).

Současná varianta hymny byla používána v letech 1950–1961 a znovu od roku 1991 dodnes. Dne 6. června 2006 byla Mongolským parlamentem schválena částečná textová úprava, připomínající Čingischána, a nahradila tak textovou verzi z 90. let.

První mongolská hymna 
Mongolsko používalo během své novodobé existence několik státních hymen. Málokdo ví, že autorem první mongolské státní hymny pocházející z roku 1912 je Čech Ondřej Kadlec, známý v Mongolsku pod rusky znějícím jménem Andrej Vjačeslavovič Kadlec.

Text hymny

Odkazy

Související články 
 Mongolská vlajka
 Státní znak Mongolska
 Dějiny Mongolska

Externí odkazy 
 
 Instrumentální mongolská hymna 
 Mongolská hymna doprovázená zpěvem

Mongolsko
Hymna
Hymna